Van Slyke ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Van Slyke (1883–1971), US-amerikanischer Biochemiker
 Steven Van Slyke (* 1956), US-amerikanischer Chemiker